Matej Kiska (né le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || HC Vsetin U20 || Czech U20 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || || 
|-
| rowspan='2'| 2003-2004 || HC Kosice U20 || Slovakia U20 || 46 || 16 || 23 || 39 || 42 || 2 || 0 || 2 || 2 || 4 
|-
| HK Dubnica || 1.liga || 12 || 0 || 3 || 3 || 2 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || HK 95 Považská Bystrica || 1.liga || 41 || 20 || 17 || 37 || 30 || || || || ||
|-
| 2005-2006 || HK 95 Považská Bystrica || 1.liga || 42 || 11 || 20 || 31 || 44 || 13 || 5 || 6 || 11 || 28 
|-
| 2006-2007 || Aigles des Pyrénées de Font-Romeu || Division 3 || 19 || 49 || 52 || 101 || 54 || 3 || 4 || 4 || 8 || 2 
|-
| 2007-2008 || Aigles des Pyrénées de Font-Romeu || Division 2 || 18 || 39 || 15 || 54 || 54 || 2 || 3 || 2 || 5 || 6 
|-
| 2008-2009 || Albatros de Brest || Division 2 || 18 || 23 || 40 || 63 || 8 || 8 || 6 || 10 || 16 || 4 
|-
| 2009-2010 || Albatros de Brest || Division 1 || 26 || 14 || 19 || 33 || 20 || 6 || 3 || 2 || 5 || 8
|-
| 2010-2011 || Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 25 || 16 || 14 || 30 || 42 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2011-2012 || Remparts de Tours || Division 2 || 18 || 26 || 23 || 49 || 12 || 6 || 7 || 4 || 11 || 6
|-
| 2012-2013 || Remparts de Tours || Division 2 || 16 || 23 || 22 || 45 || 14 || 2 || 2 || 3 || 5 || 0  
|-
| 2013-2014 || Remparts de Tours || Division 2 || 16 || 17 || 19 || 36 || 18 || 8 || 9 || 2 || 11 || 8
|-
| 2014-2015 || Remparts de Tours || Division 1 || 23 || 8 || 17 || 25 || 22 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|colspan=13"|
|-
| 2016-2017 || MHK Dubnica  || Slovaquie D3 || 18 || 8 || 14 || 22 || 6 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en octobre 1984
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du Brest Albatros Hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Remparts de Tours